Zandersdorf ist der Name ost- bzw. westpreußischer Orte, die heute in Polen bzw. Russland liegen:

 Zandersdorf, Kreis Konitz, Westpreußen, siehe:  Jarcewo im Powiat Chojnicki der polnischen Woiwodschaft Pommern
 Zandersdorf, Kreis Labiau, Ostpreußen, siehe: [Dmitrijewka] im Rajon Gurjewsk der russischen Oblast Kaliningrad [der Ort ist nicht mehr existent]
 Zandersdorf, Kreis Rastenburg, Ostpreußen, siehe:  Swędrówka im Powiat Bartoszycki der polnischen Woiwodschaft Ermland-Masuren